Constantia in Arabia (ital.: Costanza di Arabia) ist ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche.

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Weblinks 
 

Constantia in Arabia